Чемпионат Украины по ралли (, URC) — многоэтапная раллийная серия, ежегодно проводимая Автомобильной Федерацией Украины (FAU). Существует с 1994 года по наши дни. Подготовкой спортивного и технического регламента Чемпионата Украины, а также организацией и популяризацией этого турнира занимается Комитет ралли FAU.

В разные годы чемпионат Украины по ралли включал в себя от двух до семи этапов, проходивших на трех типах покрытия — гравии, грунте и асфальте. Титул чемпиона Украины по ралли разыгрывается в абсолютном зачете и в различных зачетных классах, отличающихся друг от друга по уровню подготовки автомобилей и рабочему объёму их двигателей. При этом титул чемпиона Украины по ралли разыгрывается как среди первых пилотов (водителей), так и среди вторых пилотов (штурманов).

Чемпионы среди пилотов 
Титул абсолютного чемпиона Украины по ралли с 1994 по 2022 годы был разыгран 28 раз. Абсолютными чемпионами Украины среди первых пилотов становились 14 спортсменов, из которых наиболее титулованными являются Александр Салюк-младший (выигрывал это звание семь раз), Василий Ростоцкий (пять раз) и Александр Салюк-старший (три раза). Титул абсолютного чемпиона Украины среди вторых пилотов (штурманов) завоевывали 18 спортсменов, среди которых лидерами являются Виктор Балин (четыре титула), Евгений Сокур (три титула), Адриан Афтаназив, Александр Горбик, Леонид Косянчук, Евгений Червоненко и Владимир Равинский (по два).
 
За всю историю чемпионата Украины по ралли только однажды абсолютным чемпионом Украины становился гражданин другой страны — в 1999 году этот титул выиграл штурман Василия Ростоцкого, британец Майкл Орр. Однако, поскольку чемпионат Украины в то время не имел статуса открытого, он был вынужден выступать по украинской гоночной лицензии, вследствие чего, с точки зрения спортивной юрисдикции, считался украинским спортсменом.

В 2012, 2013 и 2021 годах чемпионат Украины имел статус открытого. Это означало, что в нём могли принимать участие, набирать очки и завоевывать титулы спортсмены, обладающие гоночной лицензией любой страны — члена Международной автомобильной федерации (FIA). В 2014 году чемпионат Украины потерял изначально заявленный статус открытого из-за осложнившейся ситуации в стране и невозможности проводить международные соревнования. Заметно сократилось число участников, из-за чего набравшие наибольшую сумму очков Александр Салюк-младший (первые пилоты) и Сергей Потийко (вторые пилоты) стали не Чемпионами, а победителями Чемпионата Украины.

В 2022 году из-за вторжения России на Украину все автомобильные соревнования были временно приостановлены и чемпионат Украины по ралли не проводился. 

* Победители Чемпионата Украины.

Чемпионы среди команд 
До 2001 года титул чемпиона Украины по ралли разыгрывался, помимо личного зачета, отдельно среди региональных автомобильных клубов и отдельно среди фирменных команд. Начиная с 2002 года эти два зачета были совмещены в один — командный зачет.

Гонки 
За период с 1994 по 2021 годы состоялось 149 соревнований, входивших в зачет Чемпионата Украины по ралли. Этапы чемпионата принимали у себя 24 города Украины: Херсон (тридцать шесть этапов), Львов (шестнадцать), Черновцы, Киев (по двенадцать), Каменец-Подольский (одиннадцать), Одесса, Ялта (по девять), Днепродзержинск (восемь), Мариуполь (семь), Поляна, Снятын, Трускавец (четыре), Геническ (три), Ивано-Франковск, Умань, Борислав, Коломыя (два), Алушта, Белая Церковь, Белгород-Днестровский, Донецк, Житомир, Нижние Ворота, Сходница (по одному).

Примечания

Ссылки 
 Архив официальных результатов Чемпионата Украины по ралли
 Неофициальная статистика Чемпионата Украины по ралли
 Rally.in.ua
 Rally.ua

Национальные чемпионаты по ралли